Fahrenheit 451 steht für:

 Fahrenheit 451, Roman von Ray Bradbury 
 Fahrenheit 451 (1966), Romanverfilmung von François Truffaut
 Fahrenheit 451 (2018), Romanverfilmung von Ramin Bahrani
 Fahrenheit 451 (Computerspiel), Computerspiel-Adaption des Romans, aus dem Jahr 1984